Pierdonato Cesi peut désigner deux cardinaux italiens portant le même nom :

 Pierdonato Cesi (1521-1586), cardinal italien, créé par le pape Pie V (1570)
 Pierdonato Cesi (1583-1656), cardinal italien, créé par le pape Urbain VIII (1641)